Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек до 18 лет 2014 — 31-й Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек до 18 лет прошёл с 17 по 27 июля 2014 года на двух аренах города Матозиньюш (Португалия). В чемпионате принимали участие 16 национальных сборных, разделённых на 4 группы.

Квалификация

Групповой этап

Первый раунд 
В этом раунде 16 команд разделили на 4 группы по 4 команды в каждой. Три первых команды каждой группы выходят во второй раунд. Последняя команда каждой группы будут играть в турнире за 9-16 места.

Группа А 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Группа G 

|}

Второй раунд 
В этом раунде 12 команд разделены на 2 группы по 6 команд в каждой. четыре первых команды каждой группы выходят в четвертьфинал. 2 последние команды каждой группы будут играть за 9-16 места.

Группа Е 

|}

Группа F 

|}

Матчи за 9 — 16-е места

Матчи за 13 — 16-е места

Матчи за 9 — 12-е места

Плей-офф

Четвертьфинал

Матчи за 5 — 8-е места

Полуфинал

Финальные игры

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Чемпион 

Символическая пятёрка турнира
  Луиза Дамба
  Анхела Сальвадорес
  Александра Црвендакич
  Дарья Колосовская
  Татьяна Сема

Итоговое положение 

 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12. 
 13. 
 14.   Дивизион «В»
 15.   Дивизион «В»
 16.   Дивизион «В»

Лидеры Чемпионата

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу 2014 (девушки до 20 лет)
 Чемпионат мира по баскетболу 2014 (девушки до 17 лет) 
 Чемпионат Европы по баскетболу 2014 (девушки до 16 лет)

Примечания

Ссылки 
 
 Российские баскетболистки обыграли команду Франции в финале юниорского ЧЕ

2014
2014 год в баскетболе